Cot Punti (Seunagan Timur), een plaats in Indonesië
Cot Punti (Ex UPT V Patek), een plaats in Indonesië
Cot Punti (Woyla Timur), een plaats in Indonesië